Heinz Stöckel ist der Name folgender Personen:

* Heinz Stöckel (Politiker) (* 1929), deutscher Politiker (SPD)
 Heinz Stöckel (Jurist) (1940–2015), deutscher Jurist